Михалок () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1363 году.

В селе есть римо-католический костел с начала 18 века в стиле барокко.

Население 
В селе проживает 276 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,71 %,
 чехи — 0,29 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 62,28 %,
 протестанты — 34,80 %,
 греко-католики — 2,92 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии